Coast to Coast () або Coast 2 Coast може означати:
  — британський рок-гурт.
 Coast to Coast — міні-альбом 2011 року австралійського співака Коді Сімпсона.
  — міні-альбом 2009 року американського поп-панк-гурту Hit the Lights.
  — альбом 1984 року американського гурту McDonald's Jazz Band.
  — альбом 1992 року американського гітариста Стіва Морса.
  — альбом 2000 року ірландського бой-бенду Westlife.
  — альбом 1965 року англійського поп-року гурту The Dave Clark Five.
  — альбом 1973 року англійського гурту Faces.
 «Coast to Coast» — пісня 1973 року, перший сингл британського паб-рок-гурту .
 «Coast to Coast» — пісня американського співака Елліотта Сміта з його альбому .
 «Coast to Coast» — пісня 1979 року німецького року-гурту Scorpions з альбому Lovedrive.
  — альбом 2007 року американського репера B-Legit.
 «Coast 2 Coast» — пісня  з дебютного міні-альбому .
  — радіо-ток-шоу.